Hibernation en zoologie : sommeil profond avec diminution de la température d'un animal en hiver.
 Hibernation en informatique : action d'enregistrer l'état de la mémoire d'un système informatique sur une mémoire de masse avant un arrêt de l'alimentation électrique de façon à permettre la remise en service immédiate des applications qui étaient en cours de fonctionnement auparavant.
 Hibernation : film britannique de John Williams (2005).